De 2002 King of the Ring was een professioneel worstel-pay-per-view (PPV) evenement dat georganiseerd werd door WWE. Het was de 10e editie van King of the Ring en vond plaats op 23 juni 2002 in het Nationwide Arena in Columbus, Ohio. Dit was de laatste King of the Ring pay-per-view evenement.

Matches

Toernooi 

Bron:

Zie ook 

 WWE
 King of the Ring

Externe links 

 Profiel op IMDb

Referenties 

King of the Ring
Professioneel worstelen in 2002